|}
Die Bahnstrecke Triguères–Surgy war eine 76,2 km lange, eingleisige, französische Eisenbahnstrecke, die über 130 Jahre im Bestand nationaler Eisenbahngesellschaften geführt wurde. Der 15 km kurze, nördliche Abschnitt bis Charny (Yonne) wurde noch nicht entwidmet, ist aber nicht mehr in Betrieb.

Geschichte 

Am 22. Mai 1884 ging die Strecke in Betrieb, nachdem der Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) am 18. Oktober 1883 eine provisorische Konzession erteilt worden war.  Planung und Bau der Trasse auf unkompliziertem Terrain ging innerhalb von siebeneinhalb Jahren vonstatten. Ziel der Erschließung dieses ländlichen Raumes war der Abtransport von Massengütern in die Hauptstadt Paris. Dabei war insbesondere Bauholz und Steine sowie Getreide im Visier der Betreiber. Personenverkehr war nebensächlich und in den besten Jahren um 1929 auf drei Zugpaare am Tag beschränkt. Die schnellste Fahrzeit betrug – mit halbstündigem Aufenthalt in Toucy-Moulins für die 76 km lange Strecke mehr als zweieinhalb Stunden, war also hinreichend unattraktiv. Mit Übernahme der Strecke durch die SNCF wurde der Personenverkehr am 10. Oktober 1938 auf der gesamten Länge eingestellt.

Der südliche, knapp 30 km lange Abschnitt Fontenoy–Surgy wurde während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg abgebaut, angeblich, um damit das Streckennetz in Russland zu erweitern. Auch nach dem Krieg wurden die Schienen nie wieder eingesetzt, sondern die Strecke wurde zum 12. November 1954 außer Betrieb genommen.

Eine weitere Schließung folgte zum Jahresende 1988 für den Abschnitt Charny–Fontenoy, der zum 6. Mai 1997 entwidmet wurde. Das verbliebene Reststück ist seit 2015 unter der Verwaltung der SNCF, wird aber nicht mehr unterhalten und nicht mehr benutzt. Der Abschnitt Toucy-Ville – Fontenoy wird von dem privaten, 1987 gegründeten Verein Pays de Puisaye Forterre für Touristikfahrten mit historischen Fahrzeugen genutzt., der daran anschließende, nördliche Abschnitt bis Villiers-Saint-Benoît steht für Vélorail zur Verfügung.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Bourgogne-Franche-Comté